FW peut faire référence à :
 Ibex Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Freie Wähler, un parti politique allemand,
 Malawi, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Le nom de toutes les monoplaces de Formule 1 construites et/ou engagées par l'écurie Williams de Franck Williams, dont:
 Iso-Marlboro FW, Formule 1 de 1974,
 Williams FW, Formule 1 de 1975,
 depuis 1976, le nom est de forme "FWxx";
 Finnegans Wake, un roman de James Joyce.
 Focke-Wulf, société de construction aéronautique allemande
 fW, femtowatt
 En politique belge, FW est une abréviation qui signifie Front Wallon. C'est un parti politique de droite. 
 Forward en anglais (transfert), généralement utilisé dans le sujet d'un courrier électronique transféré par un des destinataire à un autre destinataire.
 FireWire, interface de transfert entre un ordinateur et un périphérique.
 Dans l'univers de la mode, c'est l'abbreviation de la collection automne-hiver ("fall-winter" en anglais) (exemple : "FW18" designe la collection automne-hiver de 2018).

Symbole d'unité